Черномордик — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Черномордик, Евгений Наумович (1919—1981) — советский конструктор и учёный, лауреат Ленинской и Сталинской премий.
 Черномордик, Раиса Яковлевна (Рита Райт-Ковалёва; 1898—1988) — советская писательница и переводчица.
 Черномордик, Соломон Исаевич (1880—1943) — большевик, советский партийный и государственный деятель, историк, писатель.